Superrosids, ou superrosídeas, é a designação dada em taxonomia filogenética a uma grande clade (grupo monofilético) de plantas com flor que contém mais de 70 000 espécies, o que corresponde a mais de um quarto de todas as angiospérmicas. O clade está dividido em 18 ordens conforme definido no sistema APG IV, as quais por sua vez agregam conjuntamente cerca de 155 famílias. O nome deriva do termo «Rosidae», geralmente considerado como designando uma subclasse.

Filogenia
As rosids e as Saxifragales formam em conjunto o clade das superrosídeas, o qual é um dos três grupos monofiléticos que compõem as Pentapetalae (eudicots nucleares minus Gunnerales), os outros grupos sendo as Dilleniales e as superasterídeas (Berberidopsidales, Caryophyllales, Santalales e asterids).

A filogenia das superrosídeas, conforme adaptação da página do Angiosperm Phylogeny Group é a seguinte:

Referências

Ligações externas